Purba Tua (Silimakuta), een plaats in Indonesië
Purba Tua (Padang Bolak), een plaats in Indonesië
Purba Tua (Barus Utara), een plaats in Indonesië
Purba Tua (Batang Onang), een plaats in Indonesië
Purba Tua (Borbor), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing